Segundo Castillo Varela (1913-1993), futbolista peruà
 Segundo Alejandro Castillo (1982-), futbolista equatorià